Gail Dines – saggista, accademica e attivista anglo-statunitense
 Joseph Dines – calciatore inglese